

Patronymes 
Varlamov (masculin ; ) ou Varlamova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :  
 Alexandre Varlamov (1801-1848), compositeur russe.
Galina Varlamova (1951-2019), philologue russe.
 Ievgueni Varlamov (1975-), joueur de football russe.
 Ievgueni Varlamov (1976-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nina Varlamova (1954-2008), femme politique russe.
 Serhiï Varlamov (1978-), joueur de hockey sur glace ukrainien.
 Semion Varlamov (1988-), joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe